UC 1 oder UC-1 bzw. UC1 steht für:

 SM UC 1, ein U-Boot der Kaiserlichen Marine, 1917 verschollen.
 UC 1 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, ursprünglich als B 5 im Dienst der norwegischen Marine.
 UC 1, eine chemische Verbindung von Uran(IV)-carbid.
 UC-1, auch UM-UC-1 eine Blasenkrebsart bei Menschen (Human bladder transitional cell carcinoma).
 UC-1, ein Flugzeug beim Flugunfall am 10. Februar 1956 mit der De Havilland Canada UC-1. 

UC001